Cytopleastrum är ett släkte av svampar. Cytopleastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytopleastrum